Der Grimm steht für

 Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm
 Künstlername von Markus Grimm (Schauspieler) (* 1967)